

Самокленскі — село в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Самокляски (Самокленскі) — село в гміні Осек-Ясельський Ясельського повіту Підкарпатського воєводства